Ле-Пон-де-Планш () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 34 км на північ від Безансона, 20 км на південний захід від Везуля.

Історія 

15 грудня 2015 року Ле-Пон-де-Планш, Грекур i Везе було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Ромен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 79 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 208,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Пон-де-Планш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Сона